
Termin -{АБА}- ima više značenja.
 АББА
 Апсцисинска киселина
 Америчка кошаркашка асоцијација